Rocky VI – cortometraggio di Aki Kaurismäki
Rocky VI – film di e con Sylvester Stallone